Frederik Oldenburg henviser til blandt andre:

 Frederik Oldenburg (kollegiedeputeret) (1767-1848) – dansk embedsmand
 Frederik Oldenburg (præst) (1799-1866) – dansk præst
 Frederik Oldenburg (forstmand) (1828-1890) – dansk forstmand og politisk forfatter